En la mitología griega, Eurianasa (Εὐρυάνασσα) puede ser:

 Eurianasa, hija del oceánida Pactolo. Fue esposa de Tántalo, y una de las posibles madres de Pélope, Broteas y Níobe.
 Eurianasa, hija de Hiperfante y madre de Clímene por Minias.

Personajes de la mitología griega